Стелс (), также стелс-технология, технология малозаметности — комплекс способов снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения посредством специально разработанных геометрических форм и использования радиопоглощающих материалов и покрытий, что заметно уменьшает радиус обнаружения и тем самым повышает выживаемость боевой машины. Технологии снижения заметности являются самостоятельным разделом военно-научной дисциплины электронных средств противодействия, охватывают диапазон техники и технологий изготовления военной техники (самолётов, вертолётов, кораблей, ракет и т. д.).

Следует отметить, что значительного поглощения радиоволн можно добиться только в сантиметровом диапазоне, и гораздо хуже в дециметровом. В силу физики распространения радиоволн сделать объект малозаметным в метровом диапазоне, когда длина волны сравнима с собственными размерами объекта, изменением его формы в принципе невозможно. Также на нынешнем уровне технологий невозможно добиться полного поглощения любого радиоизлучения, падающего на объект под произвольным углом. В частности, средствами стелс-технологий названная задача неразрешима вовсе. Поэтому в настоящее время главная цель при выборе формы объекта (например боевого самолёта) есть отражение волн в сторону от излучателя, — таким образом, часть сигнала поглощается специальными покрытиями, а остальная часть отражается так, что радиоэхо не возвращается к наблюдающей РЛС (что особенно эффективно против совмещённых приёмопередающих станций).

Основные принципы
Для снижения заметности в радиолокационном диапазоне используют:
специальное покрытие (радиопоглощающее или радиопрозрачное) и такие же детали в конструкции;
особую форму аппарата, отражающую радиоволны не в направлении антенны РЛС;
экранирование лопаток компрессора и турбины двигателя;
конструкцию, которая исключает появление «блестящих точек» (зон хорошо отражающих радиоволны).

Для снижения заметности в инфракрасном диапазоне используют:
особую форму сопла двигателя, а также его экранирование;
специальное топливо или примеси к нему для снижения теплового излучения.

Уязвимость для современных средств обнаружения 
По большинству боевых и специальных вспомогательных машин, созданных с применением технологий малозаметности, отсутствуют независимые данные по величине эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) в различных диапазонах, так как экспертная оценка этой информации может повысить их уязвимость. Часть данных о заметности подобных машин основана на теоретических оценках, также существуют случаи намеренной дезинформации, завышающие либо, наоборот, занижающие реальное значение ЭПР. Поэтому ко всем оценкам величин заметности малозаметных военных машин следует относиться с высокой степенью осторожности.

По мнению начальника противовоздушной обороны ВКС России генерал-майора В. Гумённого, в настоящее время «самолеты-невидимки», созданные по cтелс-технологии, не невидимы для средств ПВО, — такие цели благополучно берутся на сопровождение и своевременно уничтожаются. Однако не упоминается ни расстояние, на котором возможно осуществлять подобные операции, ни количество целей, которое средство обнаружения способно сопровождать.

В любом случае стелс-технологии не обеспечивают полную незаметность самолётов, они лишь снижают их заметность в радиолокационном и инфракрасном спектрах. При этом технологии малозаметности обеспечивают снижение заметности лишь в сантиметровом и дециметровом радиолокационных диапазонах. РЛС метрового диапазона уверенно обнаруживает самолет, созданный по технологии малозаметности. Однако такая РЛС не может выдать достаточно точные координаты для наведения ракет на этот самолет. Кроме того, РЛС метрового диапазона невозможно установить на воздушном судне из-за ограничений по физическим размерам.

История применения
Первым самолётом, в котором намеренно использовались принципы малозаметности (радиопоглощающее покрытие, особая форма), стал самолёт-разведчик SR-71 Blackbird. Затем эти технологии были применены при создании истребителя-бомбардировщика F-117 Nighthawk. После этого был создан стратегический бомбардировщик — «невидимка» B-2 Spirit. Наконец, по этой технологии были созданы истребители пятого поколения F-22 Raptor (2005) и F-35A/B (2015). Технологии малозаметности также применяются в военном судостроении, частично на наземной технике (в этом случае, в основном, снижается заметность в инфракрасном диапазоне).

Летательные аппараты, созданные с применением технологий снижения заметности 

Упорядочены по времени появления

Пилотируемые 
К примеру, самолёты четвёртого поколения — российские Су-27 или американский F-15 — имеют коэффициент отражённой поверхности в пределах 12 квадратных метров. Также, по словам некоторых экспертов, у новейшего F-22 (американский истребитель пятого поколения) — 0,3—0,4 м².

Самолёты с пониженной заметностью 
Самолёты с применением ранних вариантов технологий малозаметности, в ряде случаев случайным, и в основном без специальной геометрии. Широко применяются радиопоглощающие покрытия, на некоторых машинах используются композитные материалы, а также «радар-блокеры» в воздухозаборниках двигателей.

Малозаметные самолёты 
Самолёты с широким применением технологий малозаметности — специальная геометрия планера самолёта, радиопоглощающие материалы и покрытия в конструкции планера и отсеков самолёта, экранирование компрессоров и реактивных сопел двигателей.

Беспилотные

Корабли с пониженной радиолокационной заметностью

См. также 
 Невидимость
 Эффективная площадь рассеяния
 Уфимцев, Пётр Яковлевич
 Истребитель поколения 4+
 Истребитель пятого поколения

Примечания

Литература 
 
 «Метод краевых волн в физической теории дифракции», Уфимцев П. Я., изд. «Советское радио», 1962, тираж 6.5 т. экз.

Ссылки 
 Российская газета: «Российские „стелс-технологии“ востребованы на мировом рынке» (Интервью с чл.-корр. РАН А. Н. Лагарьковым)

Авиационные термины
Конструкция летательных аппаратов
Технические средства маскировки